Spaans curlingteam (mannen)
Spaans curlingteam (vrouwen)
Spaans curlingteam (gemengddubbel)